Far East est un terme anglais signifiant littéralement Est lointain et désignant l'est de l'Asie. Il est généralement traduit en français par le terme Extrême-Orient.

Ce terme peut aussi faire référence à :
 Far East, téléfilm sorti en 2001
 Far East, film australien sorti en 1982

Voir aussi 
 Far East, société de câbles
 Far East Movement, quartet de hip-hop electro américain
 Far East Man, chanson de George Harrison et Ron Wood